Termin ACEA ima više značenja.

 GDP-manoza:celobiozil-difosfopoliprenol alfa-manoziltransferaza, enzim
 Arahidonil-2'-hloroetilamid